Adeldorf steht für
Adeldorf (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde von Pyhra
Adldorf (historische Schreibweise), Bayern 
Siehe auch:
 Adelsdorf
 Adldorf